Caletta steht für:
 einen Familiennamen
 La Caletta, Ortsteil von Siniscola auf Sardinien
 Caletta (Bucht), eine Form von Buchten im Mittelmeerraum

Siehe auch:
 Caleta